Live at Budokan — название музыкальных альбомов:

 Live at Budokan — концертный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater.
 Live at Budokan — концертный альбом Оззи Осборна.
  — концертный DVD Бутча Уокера.
 Live at Budokan: Bonez Tour — концертный DVD Аврил Лавин.
  — концертный альбом группы Chic.
 One Night at Budokan — концертный альбом группы Michael Schenker Group.